

Anatomia 
 Tallone – termine anatomico che indica una regione del piede

Geografia 
 Tallone – comune francese del dipartimento della Corsica settentrionale

Persone 
 Alberto Tallone – editore e stampatore italiano
 Cesare Tallone – pittore italiano
 Cesare Augusto Tallone – liutaio italiano
 Enea Tallone – pittore e architetto italiano
 Giuliano Tallone – ambientalista e naturalista italiano
 Guido Tallone – pittore italiano

Altro 
 Tallone – termine della botanica che definisce la parte inferiore ingrossata dei polloni
 Tallone – parte più grossa della stecca da biliardo, opposta alla punta  
 Tallone – testa della mazza da golf
 Tallone – zona che aderisce al bordo del cerchione nello pneumatico
 Tallone – parte della lama di un coltello prossima alla guardia, dove normalmente trovano spazio le possibili iscrizioni.
 Tallone – mazzo dal quale si pescano le carte durante i giochi che ne prevedono l'utilizzo.
 Tallone – porzione postero-inferiore dell'aratro, composta da una piastra in ferro, sostituibile perché consiste in una delle parti di consumo dell'attrezzo stesso.

Altri progetti